Воскрешение мёртвых
 Воскрешение (телесериал)